Liddell ist der Familienname folgender Personen:

 Alice Liddell (1852–1934), Vorlage für die Heldin in Alice im Wunderland
 Angélica Liddell (* 1966), spanische Performancekünstlerin und Theaterregisseurin
 Basil H. Liddell Hart (1895–1970), englischer Militärhistoriker
 Billy Liddell (1922–2001), schottischer Fußballspieler
 Cedric Liddell (1913–1981), kanadischer Ruderer
 Chuck Liddell (* 1969), US-amerikanischer Mixed-Martial-Arts-Kämpfer
 Clive Gerard Liddell (1883–1956), britischer General, Gouverneur von Gibraltar
 Dorothy Liddell (1890–1938), englische Archäologin
 Eric Liddell (1902–1945), schottischer Leichtathlet, Olympiasieger über 400 Meter und Rugby-Nationalspieler
 Gary Liddell (1954–2015), schottischer Fußballspieler
 Guy Liddell (1892–1958), britischer Geheimdienstler
 Helen Liddell, Baroness Liddell of Coatdyke (* 1950), englische Politikerin
 Henry George Liddell (1811–1898), britischer Altphilologe und Lexikograf
 Ian Liddell (* 1938), britischer Bauingenieur
 Robert Liddell (1908–1992), englischer Schriftsteller
 Robin Liddell (* 1974), britischer Autorennfahrer
 St. John Richardson Liddell (1815–1870), US-amerikanischer General im konföderierten Heer 
 Thomas Liddell (1800–1880), kanadischer Theologe und erster Präsident der Queen's University, Kingston

Siehe auch:
 Lidell
 Littell
 Liddell-Scott oder Liddell-Scott-Jones, siehe A Greek-English Lexicon